neuseeländisch steht für:
 den pazifischen Inselstaat Neuseeland betreffend
 Neuseeländisches Englisch, eine Varietät der englischen Sprache
 Neuseeländische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Neuseelands

Siehe auch: